Februarirevolutionen kan syfta på:
Februarirevolutionen 1848 – en revolution i Paris i Frankrike
Februarirevolutionen 1917 – inledde ryska revolutionen i Kejsardömet Ryssland
Februarirevolutionen 1936 – en statskupp i Paraguay där militären tog över makten.